Le mot Ome désigne une commune italienne de la province de Brescia dans la région Lombardie en Italie.

 L'acronyme OME peut renvoyer a :
 Organisation mondiale de l'environnement, le nom proposé pour un organisme de protection de l'environnement d'échelle mondiale, qui en 2009 reste un projet.